

Nom de famille 

 Albrecht Moser (né en 1945), coureur de fond suisse ;
 Alice Adelaide Moser, nom de naissance de l’illustratrice américaine Zoë Mozert (1907-1993) ;
 Aldo Moser (1934-2020), coureur cycliste italien ;
 Alfredo Moser, mécanicien et inventeur brésilien ;
 Ana Moser (née en 1968), joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Andrea Moser (né en 1988), joueur de hockey sur glace italien ;
 Andreas Moser (1859-1925), musicologue allemand ;
 Angelica Moser (née en 1997), perchiste suisse ;
 Annemarie Moser-Pröll (1953-), skieuse alpine autrichienne ;
 Benjamin Moser (né en 1981), pianiste allemand ;
 Carl Moser (1873-1939), peintre et graveur autrichien ; 
 
 Claus Adolf Moser (1922-2015), statisticien britannique ;
 Diego Moser (1947), coureur cycliste italien ;
 Edda Moser (née en 1938), soprano allemande ;
 Edvard Moser (né en 1962), neuroscientifique norvégien, prix Nobel de physiologie ou médecine 2014 ;
 Enzo Moser (1940-2008), coureur cycliste italien ;
 Erwin Moser (1954-2017), écrivain autrichien auteur de livres pour enfants ;
 Eva Moser (1982-2019), joueuse d'échecs autrichienne ;
 Fanny Moser, née von Sulzer-Wart, (1848-1925), connue comme patiente de Sigmund Freud sous le pseudonyme de Emmy von N. ;
 Fanny Moser (1872-1953), zoologiste suisse ; 
 Francesco Moser (né en 1951), coureur cycliste italien ;
 Frank Moser (1886-1964), réalisateur et producteur américain ;
 Frank Moser (né en 1976), joueur de tennis allemand ;
 Franziska Rochat-Moser (1966-2002), athlète suisse ;
 Frédéric Moser (né en 1966), artiste suisse ;
 Gabriel Moser (1944-2011), psychologue suisse ;
 Georg Moser (1923-1988), évêque allemand ; 
 Giorgio Moser (1923-2004), réalisateur et scénariste italien ;
 
 Henri Moser (1844–1923), diplomate, orientaliste, explorateur, collectionneur d'art et écrivain suisse ;
 Ignazio Moser (né en 1992), coureur cycliste italien ;
 Jürgen K. Moser (1928-1999), mathématicien allemand ;
 Justus Möser (1720-1794), juriste, historien et théoricien social allemand ;
 Karl Moser (1860-1936), architecte suisse ;
 Koloman Moser (1868-1918), peintre autrichien ;
 Leo Moser (1921-1970), mathématicien austro-canadien ;
 Lukas Moser (), peintre allemand ;
 Marijke Moser (née en 1946), coureuse de fond et demi-fond suisse ;
 May-Britt Moser (née en 1963), neuroscientifique norvégienne, prix Nobel de physiologie ou médecine 2014 ;
 Michele Moser (née en 1979), joueuse suisse de curling ;
 Moreno Moser (né en 1990), coureur cycliste italien ;
 Nadia Moser (née en 1997), biathlète canadienne ;
 Otto von Moser (1860-1931), général wurtembergeois ;
 Patrick Moser (?), écrivain suisse ;
 Robert Moser (1922-2005), homme politique suisse ;
 Silvio Moser (1941-1974), pilote automobile suisse ;
 Stephanie Moser, archéologue australienne ;
 Thomas Moser (1945-) ténor américain, puis autrichien ;
 Veronica Moser (1964-2020), actrice pornographique autrichienne ;
 Wilfrid Moser (1914-1997), peintre suisse ;
 Willi Moser (1887-1946), général d'artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sociétés 
 La cristallerie Moser, producteur de cristal tchèque.
 La société de construction d'attractions Moser's Rides.

Autres 
 L’École Moser ;
 Graphe de Moser ;
 Méthode de Moser.
Patronyme suisse